

Prénom et son origine 
Aline est un prénom féminin dérivé d' qui signifie « noble et douce » en langue germanique. Il est fêté le 20 octobre en Occident et le 19 juin en Orient.

Ce prénom est donné en référence à sainte Aline de Dilbeek.

Variantes linguistiques 
 Allemand : Alina, Ella, Elna, Ena, Hela, Helena, Helene, Hella, Lena, Lene, Leni, Nel, Nele, Nella, Nelli.
 Anglais : Aileen, Eileen, Ellen, Helen, Hely.
 Espagnol : Elena.
 Finnois : Aila, Eila, Elena, Helena.
 Français : Hélène, Aline.
 Grec : Heleni, Helena.
 Hongrois : Ilka, Ilona, Ilonka, Ilu, Iluska, Inka, Jelja.
 Irlandais : Eileen, Aileen.
 Italien : Alina, Elena.
 Polonais : Alina, Halina, Helena.
 Roumain : Ileana, Alina.
 Russe : Alina, Aliona, Yelena, Lena (Алина, Алёна, Елена, Лена).
 Langues scandinaves : Eila, Eilen, Eilin, Eli, Elin, Elina, Ellen, Hela, Hella, Ilu, Leli, Lena, Lene, Leni, Leny, Nel, Nella, Nelli, Nelly.
 Langues slaves : Elena, Jelka, Lenka, Olena.
 Slovaque : Ela.
 Suédois : Elin.
 Portugais: Alina, Elena.

Sainte chrétienne 
 Aline de Dilbeek (+ 640) ou Alène ou Alena ou Halene, vierge baptisée à l'insu de ses parents païens et martyre, à Forest dans le Brabant près de Bruxelles, fêtée localement le 16 juin dans le Brabant, le 20 octobre en Occident et le 19 juin en Orient.

Dans les années 1950, les calendriers des Postes situaient Sainte-Aline le , puis elle passa au  et finalement au .

La suppression de Sainte Aline s'explique par sa légende [Grand livre des Saints consulté jadis]
 pour son manque de réalisme (son père voulant l'empêcher d'aller à la messe la retient par le bras sur le pas de la porte ; la force de la foi de la jeune fille est si grande  que le bras est arraché et qu'elle meurt de sa blessure)
 bien que la version originale symbolique ait été doublée d'une autre plus plausible (le père aurait envoyé des hommes armés pour lui faire peur et l'obliger à renier sa foi ; son refus aurait provoqué des brutalités ayant entraîné sa mort), la morale de l'histoire (si nécessaire, désobéir au père pour défendre sa foi) ne convient plus à une époque qui cherche à réhabiliter l'autorité parentale.

Sainte-Aline est, paraît-il, toujours représentée avec un bras arraché.

Littérature et musique 
Aline peut désigner :
 Aline, reine de Golconde, opéra-ballet de Sedaine et Monsigny (1766) ;
 Alina, regina di Golconda, opéra de Gaetano Donizetti (1828) ;
 Aline, roman de Charles-Ferdinand Ramuz ;
 Aline, chanson du compositeur et chanteur Christophe ;
 Aline, premier album  du compositeur et chanteur Christophe ;
 Aline, groupe français de pop rock.

Films 
 Voir

Toponyme 

 Aline, ville américaine, dans l’État de l'Oklahoma ;
 Loch Aline, en Écosse.

Notes et références 

Prénom féminin